Mistrzostwa Świata C w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1976 – pierwsze mistrzostwa świata C w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF służący jako kwalifikacja do MŚ B 1977. Odbył się w dniach 26 listopada – 1 grudnia 1976 roku w Portugalii.

Faza wstępna

Grupa A

Grupa B

Faza zasadnicza

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

1976
1976 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Portugalii
1976 w Portugalii